Chin ou Khyang, un groupe ethnique réparti entre le Bangladesh, l’Inde et la Birmanie ;
 l’État Chin, une subdivision de la Birmanie ;
 langues mizo-kuki-chin, un groupe de langues tibéto-birmanes ;
 Chin, une localité du Canada située dans la province d’Alberta ;
 Chin, une lettre de l’alphabet géorgien ;
 Chin ou épagneul japonais, une race de chien.

 Hsiao Chin (1935-), artiste chinois.
 Joyce Chin, dessinatrice de comics américaine.